De Europese kampioenschappen tafeltennis 2014 werden van 24 tot en met 28 september 2014 door de ETTU georganiseerd in de Portugese stad Lissabon.

Er werden deze editie alleen landenwedstrijden gehouden, zowel voor mannen- als voor vrouwenteams. Het was de eerste keer dat dit gebeurde.

Titelverdediger bij zowel de mannen als de vrouwen was Duitsland.

Een team bestaat uit drie of vier spelers. Speler 1 of speler 2 mag vervangen worden door speler 4 nadat speler 1 en 2 hun eerste wedstrijd gespeeld hebben. Een landenwedstrijd is gewonnen als er drie wedstrijden zijn gewonnen. De wedstrijden zijn gewonnen als er drie sets zijn gewonnen (best-of-five). Er worden alleen enkels gespeeld.

Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben 16 landenteams zich gekwalificeerd. Deze zijn verdeeld over vier poules. Iedere poule bestaat dus uit vier landenteams.
Dit artikel behandeld alleen de laatste 16 van de 'Championships Division'. Niet beschreven zijn de wedstrijden in deze divisie om de 5-16 plaats. Tevens zijn de 'Challenge Division' (vier poules) en de 'Standard Division' (twee poules bij de mannen, een poule bij de vrouwen) niet beschreven.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Het Nederlandse vrouwenteam bestond uit Britt Eerland, Li Jiao, Li Jie en Yana Timina. Zij werden in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaar Duitsland. Verder deden er geen Nederlandse en Belgische teams mee aan de Championships Division.

Onderdelen en medailles

Resultaten mannen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Resultaten vrouwen 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Externe links 
  ettu site EK 2014 teams

Tafeltennis
2014
Sport in 2014
Sportevenement in Lissabon